Dewar – miasto w USA
 Dewar – ród szkocki
 naczynie Dewara – pojemnik izotermiczny (termos)
 James Dewar – szkocki chemik i fizyk